Alexander Mathisen (1986) – calciatore norvegese
Arild Mathisen (1942) – ex calciatore norvegese
Hans Mathisen (1937) – ex calciatore norvegese
Ivar Mathisen (1920-2008) – canoista norvegese
Jan Mathisen (1942-2015) – calciatore norvegese
Jesper Mathisen (1987) – ex calciatore norvegese
Marcus Mathisen (1996) – calciatore danese
Svein Mathisen (1952-2011) – calciatore norvegese